Plusieurs bâtiments sont appelés Kursaal ou Kurhaus, en référence aux kursaals :
 en France :
 le Kursaal, bâtiment de Besançon ;
 le Kursaal, ancienne salle de cinéma de Villeurbanne ;
le Kursaal, salle de spectacle à Dunkerque.
 au Luxembourg
 le Kursaal, salle de cinéma de Rumelange.
 aux Pays-Bas :
 Kurhaus, hôtel à Schéveningue.
 au Royaume-Uni :
 le , parc d'attractions de Southend-on-Sea.
En Suisse :
le Kursaal de Genève, music-hall durant les saisons d’été (1900-64), sur le quai du Mont-Blanc, au bord de la rade de Genève.